Квалификация Чемпионата мира по футболу среди женщин 2007 определила 15 участников финального турнира, которые присоединились к хозяйкам чемпионата, сборной Китая. Европа имела 5 мест, Азия — 3,5 (включая принимающую сторону), Северная и Центральная Америка — 2,5, Африка — 2, Южная Америка — 2 и Океания — 1. 16-я квота предназначалась победителю межконтинентальных стыковых матчей АФК и КОНКАКАФ.

Участники финального турнира 

На данный момент ЖЧМ-2007 является единственным чемпионатом мира по футболу, на котором не было ни одной сборной-дебютанта. Все сборные уже имели опыт участия в финальном турнире.

Африка 

(35 команд боролись за 2 квоты)

Представители данного континента квалифицировались через чемпионат Африки. Финальный турнир проходил с 28 октября по 11 ноября 2006 года в Нигерии. Изначально турнир должен был пройти в Габоне, однако был перенесён по организационным причинам. Команды, дошедшие до финала чемпионата, получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Нигерия и Гана.

Финальная часть

Азия 
 
(16 команд боролись за 2 или 3 квоты, Китай отобрался автоматически)

От АФК отбор проходил в рамках Кубка Азии 2006.

Финальный турнир прошёл с 16 по 30 июля 2006 года в австралийской Аделаиде. Изначально планировалось провести турнир в Японии, однако после вступления Австралии в Азиатскую конфедерацию футбола было принято решение предоставить им право принять финальный турнир континентального первенства. Победителем турнира стала сборная Китая, автоматически имевшая право участия на чемпионате мира, выступая в роли принимающей стороны. Также путёвки на ЧМ получили финалисты Кубка Азии сборная Австралии и бронзовые призёры сборная КНДР. Сборная Японии получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах с представителем КОНКАКАФ.

Финальная часть

Европа 
 
(25 команд боролись за 5 квот)

Европейская квалификация проводилась в двух дивизионах. В так называемой первой категории принимали участие 25 сборных, разбитых на 5 групп. Квалификация проходила в два круга, победители групп получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Норвегия, Швеция, Германия, Дания и Англия.

Северная Америка 

(32 сборные боролись за 2 или 3 квоты)

Североамериканский отбор проводился по итогам Золотого кубка КОНКАКАФ 2006. Финальный турнир прошёл с 19 по 26 ноября 2006 года в США.

Финалисты турнира (США и Канада) отобрались на чемпионат мира. Сборная Мексики, заняв 3-е место, получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Финальная часть

Океания 

(4 сборные боролись за 1 квоту)

Участник от ОФК определялся по итогам чемпионата Океании. Турнир прошёл с 9 по 13 апреля 2007 года в Папуа — Новой Гвинее.

Сборная Новой Зеландии, став чемпионом континента, отобралась на чемпионат мира.

Южная Америка 

(10 сборных боролись за 2 квоты)

Два представителя континента определялись по итогам чемпионата Южной Америки. Турнир прошёл с 10 по 26 ноября в аргентинской Мар-дель-Плате. Изначально отбор должен был пройти в рамках Южноамериканских игр 2006 в Буэнос-Айресе, однако комитет Игр исключил футбол из программы соревнований и аргентинской федерации футбола пришлось организовать турнир в короткие сроки. Путёвки на чемпионат мира завоевали Бразилия и Аргентина.

Стыковые матчи АФК-КОНКАКАФ 
Сборная Японии получила последнюю путёвку на чемпионат мира.

Примечания 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2007
2005 год в женском футболе
2006 год в женском футболе